Daniel Le Bras in arte Dan Ar Braz (1949) – cantautore e chitarrista francese
 Gabriel Le Bras (1891-1970) – giurista, sociologo e storico delle religioni francese